Horrorscope – album degli Overkill del 1991
 Horrorscope – album degli Eve 6 del 2000
 Horrorscope – EP dei Primal Fear del 2002
 Horrorscope – gruppo musicale thrash metal polacco